Raschen ist

ein Familienname:
 Christoph Ludwig Raschen (1584–1645), deutscher Ritter, Offizier und Diplomat
 Hans Raschen (1929–1981), deutscher Politiker, SPD
 Henry Raschen (1854–1937), amerikanischer Landschaftsmaler
 Hinrich Raschen (1735–1800), deutscher Werftgründer
 Thorsten Raschen (* 1965), deutscher Politiker, CDU

ein Ortsname:
 Raschen (Mengkofen), Ortsteil der Gemeinde Mengkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern

Siehe auch:
 Rasche